Fluminesi – abitanti di Flumini di Quartu
Fluminesi – abitanti di Fluminimaggiore